

Filmek
 Szigorúan bizalmas, eredeti címe Broadway Bill, Frank Capra amerikai filmje (1934)
 Szigorúan bizalmas, eredeti címe For Your Eyes Only, John Glen angol filmje (1981, James Bond-történet)
 Szigorúan bizalmas, eredeti címe L.A. Confidential, Curtis Hanson amerikai filmje, (1997)

Könyvek 
 Szigorúan bizalmas, eredeti címe L. A. Confidential,  James Ellroy regénye (1990, magyarul 1999/2009) 
 Szigorúan bizalmas, Sebestyén Balázs könyve (2008)

Hasonló cím 
 Szigorúan titkos, eredeti címe Top Secret, Ralph Ingersoll könyve (1946, magyarul 1970)